La Coppa Davis 1954 è stata la 43ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. La Zona dell'est è stata reintegrata con nazioni provenienti dall'Asia. Vi hanno partecipato 30 nazioni: 23 nella zona europea e 7 nella zona americana.

Gli Stati Uniti hanno battuto l'Australia, detentrice del titolo, nel challenge round che si è disputato al White City Stadium di Sydney in Australia dal 27 al 29 dicembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Semifinali

Challenge Round

Altri progetti

Collegamenti esterni

Tennis nel 1954
 1954